Индюшка — разговорное название:
 Индейка — крупная домашняя птица отряда куриных
 Индюшатина — мясо индейки